Zemunik Gornji je naselje u sastavu Općine Zemunika Donjeg, u Zadarskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 410 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Josipa Radnika

Šport
U naselju je postojao nogometni klub NK Kotarac Zemuni Gornji

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji